Trygg peut faire référence à :

Patronyme 

 Marius Trygg (1976-), joueur de hockey sur glace norvégien ;
 Mathias Trygg (1986-), joueur de hockey sur glace norvégien ;
 Mats Trygg (1976-), joueur de hockey sur glace norvégien ;

Homonymie de patronyme